Motocyklowe Grand Prix Japonii 2008 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 26 – 28 września 2008. W 2008 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP Japonii 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2008
2008 w Japonii